

Langues
Le mot Hanyu peut se référer à :
  La langue han (汉语, hanyu), langue de l'ethnie Han;
 Hanyu pinyin, (en chinois : 汉语拼音 ; chinois traditionnel : 漢語拼音 ; hanyu pinyin : hànyǔ pīnyīn), système de transcription du mandarin, officiel en République populaire de Chine, devenu norme internationale.

Patronyme

 Yuzuru Hanyu (1994-), patineur japonais;
 Zhang Hanyu (张涵予  en chinois, Zhāng Hányú en hànyǔ pīnyīn), acteur chinois.

Toponyme 

 Hanyū, une ville du Japon.